Медведівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Медведівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Медведівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Медведівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Медведівська сільська рада — колишнє написання назви Ведмедівської сільської ради — колишньої сільської ради у Миронівському районі Київської області
 Медведівська сільська рада — Тернопільська область, Бучацький район
 Медведівська сільська рада — Харківська область, Кегичівський район
 Медведівська сільська рада — Черкаська область, Чигиринський район